-{Stranded}- (транскр. Стрендид) може да се односи на:

Музика 
 -{Stranded}-, ЕП Конкре из 1992. године
 -{Stranded}-, албум Танџера из 1990. године
 -{Stranded}-, албум Рокси мјузика из 1973. године
 -{(I'm) Stranded}-, први албум аустралијске рок групе Сејнтси
 -{(I'm) Stranded}-, први сингл са албума
 -{Stranded}-, други сингл шведског победника Идола Агнеса Карлсона
 -{Stranded}-, песма британског синт-поп бенда Блу октобер из 2000. године
 -{Stranded (Haiti Mon Amour)}-, песма Џеј-Зија, Бона, Ријане и Еџа из 2010. године
 -{Stranded}-, сингл америчког рок бенда Харт из 1990. године
 -{Stranded}-, сингл америчког хард рок бенда Рејнбоу из 1983. године (са њиховог албума -{Bent Out of Shape}-)
 -{Stranded}-, песма Пламб са њеног албума -{Candycoatedwaterdrops}- за коју је Џенифер Пејџ касније (2002) направила ковер и издала га као сингл
 -{Stranded}-, песма Ван Морисона са албума -{Magic Time}- из 2005. године
 -{Stranded}-, песма Ејлијен ант фарма са албума -{ANThology}-
 -{Stranded}-, песма Но фан ет ола са албума -{Out of Bounds}- из 2005. године
 -{Stranded}-, песма Сејбије са албума -{These Are the Days}- из 2004. године
 -{Stranded: The Secret History of Australian Independent Music 1977–1991}-, књига о аустралијској независној музичкој сцени

Телевизија 
 -{Stranded}-, петоделна мини-серија о преживљавању која се емитовала на каналу Дискавери Канада (након ње је играла слична серија, -{Survivorman}-)
 -{Stranded}-, паранормална ријалити ТВ серија из 2013. године емитована на Сајфају
 -{Stranded with Cash Peters}-, емисија о путовањима
 -{Stranded}-, епизода Џимија Њутрона
 -{Stranded}-, епизода телевизијске серије На граници могућег из 1999. године
 -{The Stranded}-, двадесет седма епизода ситкома Сајнфелд

Филм 
 -{Stranded}- (комедија из 1916), са Оливером Хардијем
 -{Stranded}- (драма из 1916), режисер Лојд Инграхам
 -{Stranded}- (филм из 1935), режисер Френк Борзејги; са Кеј Франсис, Џорџом Брентом и Патришом Елис
 -{Stranded}- (филм из 1987), научнофантастични филм са Ајони Скај
 -{Stranded}- (филм из 2001), научнофантастични филм са Винсентом Галом и Маријом де Медејруш
 -{Stranded}- (филм из 2002), ’мејд-фор-телевижон’ филм са Лијамом Канингамом и Џесијем Спенсером
 -{Stranded}- (филм из 2005), ’најбољи аустралијски кратки филм’ на додели Награде Круга филмских критичара Аустралије 2006.
 -{Stranded}- (филм из 2013), научнофантастични хорор филм који је режирао Роџер Кристијан; у главној улози је Кристијан Слејтер
 -{Stranded: I've Come from a Plane that Crashed in the Mountains}-, документарни филм из 2007. године

Видео-игре 
 -{Stranded}-, 3D авантуристичка игра из 2003. године коју је развио Анрил софтвер
 -{Stranded II}-, наставак игре -{Stranded}-
 -{Stranded Deep}-, видео-игра преживљавања коју је развио и објавио аустралијски независни девелопер Бим тим гејмс